Limerick City – nazwa klubu sportowego Limerick F.C. w latach 1983–1992
 Limerick City – okręg wyborczy do Dáil Éireann